Blanquillo puede referirse a:

 Cerro Blanquillo, cerro ubicado en parque natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, provincia de Jaén, España.
 Blanquillo (Uruguay), localidad uruguaya ubicada en el departamento de Durazno.
 La laguna el Blanquillo, lago chileno de la región del Maule, desaparecido en febrero de 2009.
 Nombre común de la planta Sebastiania commersoniana.
 Blanquillos, nombre común de los peces de la familia Malacanthidae.
 Un nombre común al huevo.
 Nombre coloquial para llamar al frijol blanco.